Бйорн Борг був чемпіоном попереднього року і успішно захистив свій титул, перемігши у фіналі Віктора Печчі з рахунком 6–3, 6–1, 6–7(6–8), 6–4.

Сіяні гравці 

  Бйорн Борг (чемпіон)
  Джиммі Коннорс (півфінал)
  Гільєрмо Вілас (чвертьфінал)
  Вітас Ґерулайтіс (півфінал)
 n/a
  Гаролд Соломон (4 коло)
  Едді Діббс (чвертьфінал)
  Хосе Їгерас (чвертьфінал)
  Артур Еш (3 коло)
  Браян Готтфрід (3 коло)
  Хосе Луїс Клерк (2 коло)
  Войцех Фібак (4 коло)
  Мануель Орантес (4 коло)
  Тім Галліксон (4 коло)
  Коррадо Бараццутті (3 коло)
  Адріано Панатті (3 коло)

Сітка

Фінальна частина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1979 О Френч Open Men's Singles draw 

1979 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу